Eging ist der Ortsname von

 Eging am See, Markt im Landkreis Passau, Bayern
 Eging (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Eging (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eging (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern